H54 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Cedar Drive Observatory di Pulaski (Wisconsin)